A.F.Th. van der Heijden – scrittore olandese
 Dennis van der Heijden – calciatore olandese
 Harold van der Heijden – scacchista e compositore di scacchi olandese
 Jan-Arie van der Heijden – calciatore olandese
 Paul F. van der Heijden – docente olandese